Île Rowley désigne plusieurs îles :

 Île Rowley (Canada), au Canada
  au Chili

Voir aussi 
 , explorateur arctique qui inspira le nom des îles ci-dessus